Lista 500 gmin w departamencie Moza we Francji.

Gminy we Francji